Огъста може да се отнася за:
 Огъста, град в Джорджия, САЩ
 Огъста, град в Мейн, САЩ
 Огъста, окръг във Вирджиния, САЩ